Международный стандарт системы стыковки,  (, ) является международным стандартом для стыковочных узлов космических аппаратов. Он был создан Многосторонним координационным советом Международной космической станции, под эгидой партнерских организаций Международной космической станции; НАСА, Роскосмоса, ДЖАКСА, ЕКА и Канадского космического агентства.

Версия «A» документа МССС первоначально была разработана в 2010 году. Она представляет собой технические инструкции для всех сотрудничающих учреждений, чтобы они могли создавать совместимые между собой все их будущие системы стыковки, руководствуясь данным стандартом.

Конструкция 
Механизм стыковки МССС — андрогинный (позволяющий стыковать любой узел к любому), использует стыковочный метод слабого столкновения и позволяет космическому аппарату не только активно стыковаться, но и быть пассивным причалом.. Он поддерживает как автоматические, так и пилотируемые стыковки. Кроме того имеет возможность пиротехнической (взрывной) расстыковки в особых случаях. Соединённые пары интерфейсов МССС позволяют передавать электроэнергию, данные, команды, воздух и поддерживать телекоммуникационную связь. В будущих реализациях они также смогут передавать воду, топливо, окислитель и поддерживать гидравлику.

Проход для экипажа и груза имеет диаметр .

Реализации 
 «Система стыковки НАСА» — американская реализация МССС. 
 «Международный стыковочный адаптер» — для соединения более старой стыковочной системы АПАС-95 к «Системе стыковки НАСА».
 «Международный пассивно-активный стыковочный механизм» — реализации МССС-совместимой системы стыковки от ЕКА.

Ссылки 
 Документация Международного стандарта системы стыковки

Примечания 

Системы сближения и стыковки космических аппаратов